Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 96001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 21 sierpnia 2004. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

96001-96100

96101-96200

96201-96300

96301-96400

96401-96500

96501-96600

96601-96700

96701-96800

96801-96900

96901-97000

Przypisy 

Lista planetoid 096001-097000